Vargyas (románul Vârghiş), Románia, Kovászna megye
Vargyas-patak
Vargyas-szoros
Vargyas Lajos (1914–2007) magyar népzenetudós